U-80 – niemiecki okręt podwodny typu UE I z okresu I wojny światowej
 U-80 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-49; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-80
 U-80 – niemiecki okręt podwodny typu VIIC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-80 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-80 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich